Анненское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Анненское сельское поселение — входит в Вытегорский район, Вологодская область
 Анненское сельское поселение — входит в Карталинский район, Челябинская область